Länna kyrka kan syfta på olika kyrkor:

 Länna kyrka, Södermanland
 Länna kyrka, Uppland